Damon är ett släkte av spindeldjur. Damon ingår i familjen Phrynichidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Amblypyger